Bryshina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Bryshina (* 1998), ukrainische Sprinterin
 Jelysaweta Bryshina (* 1989), ukrainische Sprinterin
 Olha Bryshina (* 1963), ukrainische Sprinterin

Siehe auch:
 Brezina
 Bscheschina